Никола́й Ка́рпов:
 Карпов, Николай Алексеевич (1887—1945) — русский советский писатель-фантаст и журналист.
 Карпов, Николай Борисович (1909—1996) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Карпов, Николай Васильевич (1950—2014) — заслуженный артист России, заведующий кафедрой сценической пластики РАТИ — ГИТИС.
 
 Карпов, Николай Емельянович (1924—2013) — работник советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 
 Карпов, Николай Филиппович (1914—1962) — Герой Советского Союза.
 Карпов, Николай Фролович (1917—1999) — Герой Социалистического Труда.